Hotel Deutscher Kaiser steht für:
Hotel Deutscher Kaiser (Nürnberg)
Hotel Deutscher Kaiser (Perleberg)